El término Walterswil puede referirse a:

comuna de Suiza
Walterswil: comuna del cantón de Soleura.
Walterswil: comuna del cantón de Berna.
Walterswil: comuna del cantón de Zug.